Hoher Riffler kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Hoher Riffler (Zillertaler Alpen), Tyrolen, Politischer Bezirk Schwaz, 
 Hoher Riffler (Verwall), Tyrolen, Politischer Bezirk Landeck, 

Robotskapade Österrikeförgreningar